Serosa bezeichnet
 das Chorion, die äußere der beiden Eihäute der höheren Landwirbeltiere (Amniota)
 in der Medizin die Tunica serosa

Zum Adjektiv serös siehe Serum.